Bite puede referirse a:
Bit
Byte
La palabra inglesa para morder o mordisco:
Snake Bite Love, álbum
The Bite Back EP, álbum
Bite the Bullet, película